Торрехон-дель-Рей () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампинья-дель-Энарес. Занимает площадь 25 км². Население — 5065 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Населённые пункты Мадрида
Муниципалитеты Гвадалахары